Carmelo Spitaleri – politico italiano
 Enzo Spitaleri – attore italiano